Giovio – nobile famiglia di origini comasche
 Giovio – politico e prefetto dell'Impero romano d'Occidente
 Benedetto Giovio – notaio e storico italiano
 Giovanni Carlo Vincenzo Giovio – arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Giovio – vescovo cattolico, storico, medico, biografo e museologo italiano